Gacek ist der Familienname folgender Personen:

 Elżbieta Łucja Gacek (* 1938), polnische Politikerin
 Piotr Gacek (* 1978), polnischer Volleyballspieler
 Urszula Gacek (* 1963), polnische Politikerin